Gorzkowice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
dans le powiat de Piotrków
 Gorzkowice, un gmina rurale
 Gorzkowice, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus